Brdo

Naselja:
 naselju Dubovju pripojeno je naselju Brdo

 Hrvatska:
 Brdo (Buje), gradsko naselje Buja
 Brdo (Krapina), bivše Brdo Jesensko
 BiH:
 Brdo (Čajniče, BiH), naselje u općini Čajniču, pripada dostavnoj pošti Miljenom
 Brdo kod Čajniča, naselje u općini Čajniču, nije isto naselje kao Brdo
 Brdo (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donjem Vakufu
 Brdo (Gradačac, BiH)
 Brdo (Grude, BiH), naselje u općini Grudama
 Brdo (Kladanj, BiH), naselje pripojeno Tuholju
 Brdo (Ljubuški, BiH), naselje u općini Ljubuškome
 Brdo (Mrkonjić Grad, BiH), naselje u općini Mrkonjić Gradu
 Brdo (Novo Goražde, BiH)
 Brdo (Pale, BiH), naselje u općini Palama
 Brdo (Pelagićevo, BiH)
 Brdo (Šipovo, BiH), naselje u općini Šipovu
 Brdo (Visoko, BiH), bivši Poklečići
 Brdo (Vitez, BiH), naselje u općini Vitezu
 Brdo kod Hajdarevića (Zavidovići, BiH)
 Brdo kod Vozuće (Zavidovići, BiH)

Brdo (Tuzla, BiH), dio grada Tuzle

 Slovenija:
 Brdo (Domžale, Slovenija), bivše Brdo pri Lukovici
 Brdo (Mozirje, Slovenija), ušlo u sastav naselja Homec-Brdo
 Brdo (Šentjur, Slovenija)
 Brdo (Slovenske Konjice, Slovenija)
 Brdo (Tržič, Slovenija)

 Češka
 Brdo (Jičín, Královéhradecký kraj, Češka)